Танагра-инка () — вид птиц из семейства танагровых. Птицы обитают в субтропических и тропических низменных влажных лесах, на высоте до 1100 метров над уровнем моря. Длина тела 18 см, масса около 39 грамм.

Выделяют два подвида:
  — от восточной Панамы (на востоке Дарьена, включая долину реки Туира, Серро-Пире (), Серро-Сапо (), долину Хаке (), Серранья-де-Хунгуруда ()) и восточнее до северной Колумбии (на северном основании западных и центральных Анд и южнее до долины реки Магдалена в Антьокии);
  — на тихоокеанских берегах Колумбии (от северного Чоко) южнее до западно-центрального Эквадоре (Пичинча и Чимборасо).

Примечания 

Танагровые
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1855 году